

Населені пункти та їхні частини
 Лісовиці — село в гміні Проховіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лісовиці — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лісовиці — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Лісовиці — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Лісовиці — село в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Лісовиці — осада в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки